El topónimo Alberguería puede hacer referencia a:

 Alberguería (Mugía), lugar de la parroquia de Moraime, concello de Mugía, provincia de La Coruña.
 A Alberguería (Laza), lugar y parroquia del concello de Laza, provincia de Orense.
 A Alberguería (Villar de Barrio), parroquia del concello de Villar de Barrio, provincia de Orense.
 A Alberguería (La Estrada), lugar de la parroquia de San Miguel de Castro, concello de La Estrada, provincia de Pontevedra.
 A Alberguería (Moraña), lugar de la parroquia de Saiáns, concello de Moraña, provincia de Pontevedra.
 La Alberguería de Argañán, localidad y municipio de la provincia de Salamanca.
 Alberguería de Herguijuela, localidad del municipio de Herguijuela del Campo, provincia de Salamanca.
 Alberguería de Valmuza, localidad del municipio de Parada de Arriba, provincia de Salamanca.

 Alberguería (La Vega), antiguo lugar y parroquia del concello de La Vega, provincia de Orense, inundada en 1958 por la construcción del embalse de Prada sobre el río Jares.